Бундеслига 1987—1988 — 25-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 31 июля 1987 года, а завершился 21 мая 1988 года. Чемпионом стал «Вердер». Данный сезон стал первым в карьере легендарного вратаря Оливер Кана, в то время выступавший за «Карлсруэ»

Турнирная таблица 

1 «Байер 04» стал обладателем Кубок УЕФА 1987/1988 и автоматически попал в турнир.

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1988/1989 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16-е место в сезоне 1987/1988 — «Вальдхоф», и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге — «Дармштадт 98». По сумме двух матчей была зафиксирована ничья со счётом 3:3, но в переигровке «Вальдхоф» одержал победу в серии пенальти и сохранил место в Бундеслиге на следующий сезон.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Бавария» — «Шальке 04» — 8:1 (27-й тур, 9 апреля 1988 года)
 Самая крупная гостевая победа: 
 «Гамбург» — «Карлсруэ» —  0:4 (5-й тур, 26 августа 1987 года)
 «Хомбург» — «Нюрнберг» —  0:4 (7-й тур, 5 сентября 1987 года)
 Самый результативный матч (10 голов): «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Гамбург» — 8:2 (10-й тур, 26 сентября 1988 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1987/88  

Германия
Германия
1987/1988
Спорт в Германии в 1987 году
Спорт в Германии в 1988 году